La província de La Altagracia a la República Dominicana.
 Altagracia, ciutat de Nicaragua, departament de Rivas, a l'illa d'Ometepe.
 Altagracia, localitat de Nueva Esparta, a Veneçuela.
 Altagracia de Orituco ciutat al nord de l'estat de Guárico, a Veneçuela.
 Altagracia, parròquia del municipi Miranda de Zulia on està la capital del municipi
 Los Puertos de Altagracia, capital del municipi de Miranda a Zulia
 La Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia ubicada a Salvaleón de Higüey a la República Dominicana.
 La Verge d'Altagràcia, advocació mariana.
 Alta Gracia, ciutat de la província de Còrdova a l'Argentina
 Altagracia, nom de dona.